Monumension е шести студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 27 ноември 2001 г. от Osmose Productions.

Това е първият албум, в който всички тесктове са на английски език. Някои версии включват бонус песента „Sigmundskvadet“, която е на старонорвежки език.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали, бас, електроника
 Ивар Бьорнсон – китара, пиано, синтезатор, орган
 Рой Кронхейм – китара
 Пер Хусебьо – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2001 година